Hartheim pode referir-se a:

 Hartheim am Rhein, município da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg;
 Castelo de Hartheim, castelo perto de Alkoven (Alta Áustria)

Ver também
 Hardheim, município da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg

Desambiguação